O termo Neustadt (em português: Cidade Nova) pode se referir a:

Cidades

Alemanha
Neustadt é o nome de cidade encontrado com a maior frequência na Alemanha
Neustadt an der Aisch no distrito Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim, Baviera
Neustadt bei Coburg, Baviera
Neustadt an der Donau, Baviera
Neustadt an der Dosse, Brandenburgo
Neustadt (Hessen), Hessen
Neustadt im Harz, Turíngia
Neustadt in Holstein, Schleswig-Holstein
Neustadt am Kulm, Baviera
Neustadt bei Leinefelde, Turíngia
Neustadt am Main, Baviera
Neustadt (Orla), Turíngia
Neustadt am Rennsteig, Turíngia
Neustadt am Rübenberge, Saxônia-Anhalt
Bad Neustadt an der Saale, Baviera
Neustadt in Sachsen, Saxônia
Neustadt (Vogtland), Saxônia
Neustadt an der Waldnaab no distrito Neustadt (Waldnaab), Baviera
Neustadt an der Weinstraße, Renânia-Palatinado
Neustadt (Westerwald), Renânia-Palatinado
Neustadt (Wied), Renânia-Palatinado
Titisee-Neustadt, Baden-Württemberg

Áustria
Wiener Neustadt, Baixa Áustria

Canadá
Neustadt (Ontario) no Condado de Grey

Eslováquia
Nové Mesto nad Váhom (em alemão: Neustadt an der Waag)

Federação Russa
Weliki Nowgorod (em russo: Grande Nova Cidade): cidade russa no Distrito Federal do Noroeste
Nizhny Novgorod (em russo: baixa Nova Cidade)

Finlândia
 Uusikaupunki (em finlandês: Nova Cidade)

Hungria
Sátoraljaújhely (em alemão: Neustadt am Zeltberg)
Dunaújváros (em alemão: Neustadt an der Donau)

República Checa
Nové Město nad Metují (em alemão: Neustadt an der Mettau)
Nové Město pod Smrkem (em alemão: Neustadt an der Tafelfichte)

Polônia
Prudnik (em alemão: Neustadt in Oberschlesien)
Wejherowo (em alemão:Neustadt in Westpreußen)

Distritos
Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim da região administrativa da Média Francónia, Baviera
Neustadt (Waldnaab) da região administrativa Oberpfalz, Baviera

Pessoas
Richard Neustadt: historiador norte-americano
Bernardo Neustadt: jornalista argentino

Ver também
Neustadt International Prize for Literature: prêmio literário norte-americano
Newton (em inglês antigo: Nova Cidade): nome de cidades e pessoas em inglês
Villeneuve (em francês: Nova Cidade): nome de cidades e pessoas em francês
Cartago: (em fenício: Nova Cidade): antiga cidade fenícia localizada na Tunísia

Ligações externas
Neustadt na Europa: Grêmio entre as cidades européias de nome Neustadt (em alemão, inglês, checo)

Desambiguação